2. Kavallerie-Division steht für:

 2. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1919
 2. Kavalleriedivision (Reichswehr), Großverband der Reichswehr von 1921 bis 1934